Пыренка — деревня в Думиничском районе Калужской области России. Входит в сельское поселение «Деревня Высокое».

География 
В Атласе Калужского наместничества 1782 г., составленном по данным ревизии 1765 г., на карте Жиздринского уезда на речке Пыренка, притоке речки Ясенок, никаких населенных пунктов не указано.

История 
Земельный (лесной) участок числился как находящаяся в споре часть пустоши Хотеновичи. В числе её владельцев, помимо помещиков, были крестьяне бывшего Дорогошанского монастыря.

Дача под заселение лесных земель выделена по специальному межеванию — новоселам отвели треть пустоши Хотенович. Обмежевание произвел в 1778 г. 16 октября прапорщик Ромпау. Приблизительно в то же время, что и Пыренка, образовались деревни Широковка, Пузановка, Кожановка.

В 1859 г. в Пыренке было 44 двора, 252 жителя. Находилась она в казенном владении. Основным занятием мужчин была добыча железной руды для Мальцовских заводов. Её отвозили на конных подводах за 30-40 верст, получая за пуд 10-12 копеек. После того, как была построена железная дорога Людиново — Шахта, расценки снизились до 5 коп.

В 1913—537 жителей, школа церковно-приходская.

Пыренка была центром кустарного кирпичного производства. По данным Всесоюзной переписи 1929 г. изготовлением кирпича занимались (домохозяйств): Пыренка — 139, Славинка — 24, п. Гуляй-Поле -, п. Иванов — 6, п.2-я Плавля — 8, п.1-й Пыренский 6.

1940 г. — 135 дворов, колхоз «Путь Ленина» (существовал с 1930 по 1954), сельский совет.

Во время войны Пыренка была освобождена от оккупантов в ходе Жиздринской операции в феврале-марте 1943 г. Уже в апреле был восстановлен колхоз: несколько семей (старики, дети) засеяли 3 га земли.

В 1954 г. колхоз «Путь Ленина» вошел в состав совхоза «Красный Октябрь», Пыренский сельсовет присоединен к Высокскому. В Пыренке было отделение совхоза. В 1972 г. в деревне насчитывалось 80 дворов.

Совхоз «Красный Октябрь» в 1993 реорганизован в одноимённый СПК, в 1998 — в ОАО «Нива». В 1992 из хозяйства выделилось ТОО «Будское» (Буда-Монастырская), существовавшее до 2000 г.

В 2005? ОАО «Нива» купил Паликский кирпичный завод.

В 2012 году в ОАО «Нива» 110 коров, обрабатывается ок. 1200 га сельхозугодий.

Население

Инфраструктура

Предприятия и организации 
 ОАО «Нива» (молочное скотоводство, производство зерна)
 Пыренский филиал Паликской средней школы № 2.

Транспорт 
Деревня доступна автотранспортом.

Литература 
 Списки населенных мест Калужской губернии. 1859 г.
 Списки населенных мест Калужской губернии. 1914 г.

Примечания 

Населённые пункты Думиничского района